Il singolare del torneo di tennis ITF Womens Tennis Club de Tunis 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ons Jabeur che ha battuto in finale Valerija Savinych 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Ons Jabeur (Campionessa)
 Alberta Brianti (primo turno)
 Polina Vinogradova (primo turno)
 Pemra Özgen (primo turno)

 Beatriz Garcia-Vidagany (semifinali)
 Ana Vrljić (secondo turno)
 Stephanie Foretz Gacon (quarti di finale)
 Marina Mel'nikova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Womens Tennis Club de Tunis 2014